

Persone
 Bautista Saavedra Mallea (1870-1939) – politico boliviano
 Eduardo Mallea (1903-1982) – scrittore, saggista e diplomatico argentino
 Reinaldo García Mallea (1983) – hockeista su pista argentino

Altro
 Eurychoromyia mallea, mosca dalla testa larga – specie di mosche della sottofamiglia Eurychoromyiinae